Тодоровци — село
 в Болгарии
 Тодоровци — в Великотырновской области;
 Тодоровци — в Габровской области.
 в Республике Македония
 Тодоровци — в общине Македонска-Каменица.